Шевченківська селищна рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Шевченківська селищна рада — Донецька область, м. Покровськ
 Шевченківська селищна рада — Харківська область, Шевченківський район

Див. також 

 Шевченківська сільська рада

Джерела